Такмичење у бацању диска у женској конкуренцији на јубиларном 10. Светском првенству у атлетици 2005. у Хелсинкију одржано је 7. и 11. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу светске првакиње у бацању диска освојену на Светском првенству 2003. у Паризу није бранила Ирина Јатченко из Белорусије, јер је кажњена због коришћења допинга на Летњим олимпијским играма 2004. у Атини.

Земље учеснице 
Учествовале су 22 бацачице диска из 15 земаља.

Рекорди 
Стање 6. март 2005.

Најбољи резултати у 2005. години 
Десет најбољих бацачица диска 2005. године пре почетка светског првенства (6. августа 2005) заузимале су следећи пласман на светској ранг листи.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовали су на СП. 2005.

Квалификационе норме

Сатница

Освајачице медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичарке су у квалификацијама биле подељене у две групе са 11 учесница. За пласман међу 12 финалиста квалификациона норма износила је 61,00 метар, коју је испунило 7 такмичарки (КВ), а осталих 5 пласирале су се на основу постигнутог резултата (кв).,,

Финале 
,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2005.

Светско првенство у атлетици на отвореном 2005.
Бацање диска на Светском првенству у атлетици на отвореном